Университет Аль-Азхар (Джамаат аль-Азхар) — название нескольких университетов.

 Университет Аль-Азхар — первый исламский университет, основан в 988 г.
 Университет Аль-Азхар — исламский университет в Секторе Газа, здание уничтожено в ходе Операции «Литой свинец» ЦАХАЛом.
 Университет Аль-Азхар (Доха) — университет в Катаре.

См. также 
 Аль-Азхар